Gilles Gauthier peut désigner :
 Gilles Gauthier (né en 1935), avocat et homme politique québécois ;
 Gilles Gauthier, dramaturge et professeur à l'Université de Montréal.